Spákonufell kan syfta på följande platser:

Island 

 Spákonufell (berg), Norðurland vestra, 
 Spákonufell (kulle), Västfjordarna, 

Robotskapade Islandförgreningar